Фіа́лкова ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Фіалкова вулиця — вулиця в місті Гола Пристань.
 Фіалкова вулиця — вулиця в місті Київ.
 Фіалкова вулиця — вулиця в місті Львів.
 Фіалкова вулиця — вулиця в місті Сімферополь.
 Фіалкова вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці